Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар — международный турнир национальных смешанных парных сборных по кёрлингу на колясках (пара состоит из мужчины и женщины), проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится начиная с 2022 года ежегодно кроме годов проведения Паралимпийских игр.

Впервые турнир был проведён в городе Лохья (Финляндия) в 2022 году.

Места проведения и призёры 
Составы команд в порядке: женщина, мужчина.

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах 

(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Примечания

Ссылки 
 
 
  (веб-архив)
 

Соревнования по кёрлингу
 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2022 года